Shaun Greatbatch, Engels darter
Wilson Greatbatch, Amerikaans ingenieur